

Geografia 
 Italia
 Alto – comune in provincia di Cuneo
 Stati Uniti d'America
 Alto – città della contea di Habersham, Georgia
 Alto – città della Contea di Cherokee, Texas
 Alto – città della contea di Fond du Lac, Wisconsin
 Alto – città della contea di Marin, California
 Alto – comunità non incorporata statunitense della contea di Lincoln in Nuovo Messico

Musica
 Alto o Contralto – nel canto è la più grave delle voci femminili, tra il soprano e il tenore.
 Alto – album di Taiyo Yamanouchi del 2010

Altro
 Alto – santo irlandese
 Xerox Alto – computer sperimentale costruito allo Xerox Palo Alto Research Center.
 Suzuki Alto – modello di una automobile della Suzuki.

Pagine correlate 
 Altezza

Altri progetti